«Струга Трим-Лум» — футбольный клуб, базирующийся в Струге, Северная Македония. Основан в 2015 году. В настоящее время выступает в Первой лиге Северной Македонии.

История 
В сезоне 2020/21 клуб занял третье место и вышел в новообразованный еврокубковый турнир Лига конференций, где проиграл латвийской команде «Лиепая» в первом квалификационном раунде.

Текущий состав

История 
Клуб основан в 2015 году, участвовал в 4-м дивизионе Республики Македонии и выиграл его в сезоне 2015/16, получив место в третьей лиге страны. В сезоне 2016/17 клуб занял первое место в третьей лиге, что позволило ему напрямую получить путёвку во вторую лигу, а также выиграл турнир «Кубок Струги». 28 ноября 2017 года клуб стал обладателем Кубка Независимости на соревнованиях, которые проходили в Корче, Албания. В полуфинале выиграл у «Тираны» (1:0), гол забил Миген Шерифи, а в финале одержал победу над «Отрантом» из Улциня в серии пенальти (4:1).

Достижения 
Четвёртый дивизион:
победители (2015/2016)

Третья лига:
победители (2016/2017)

Вторая лига:
победители (2018/2019)

Первая лига:
3-е место (2020/2021)

Кубок Струги:
победители (2016/2017)

Кубок Независимости:
победители (2017)

Выступления в еврокубках 

* В Скопье.

Примечания

Ссылки 
 ФК Струга в Facebook 
 Информация о клубе 
 Футбольная федерация Македонии 

Футбольные клубы Северной Македонии
Струга